Уті́да () — японське прізвище.

Відомі носії 

 Утіда Ацуто (1988) — японський футболіст.
 Утіда Косаї (1865–1936, також відомий як Утіда Ясуя) — японський державний службовець, дипломат.
 Утида Міцуко (1948) — британська піаністка японського походження.
 Утида Рехей (1874–1937) — японський політик-ультранаціоналіст.